Die A Grupa 1968/69 war die 45. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 11. August 1968 und endete am 29. Juni 1969. Meister wurde ZSKA Sofia.

In der Winterpause fusionierte Slawia Sofia mit Lokomotive Sofia zu ZSK Slawia Sofia. Slawia behielt die Punkte, die fünfzehn Rückrundenspiele von Lokomotive Sofia wurden mit einem 0:3 gewertet.

Sparta Sofia fusionierte mit Lewski Sofia zu Lewski-Spartak Sofia. Lewski behielt die Punkte, für die letzten 15 Spiele wurde Spartak durch Akademik Sofia ersetzt und übernahm dessen Tabellenplatz und bisherigen Ergebnisse.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle 

 In Klammern die Ergebnisse von Spartak Sofia vor der Übergabe an Akademik Sofia.

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1968
Fußballsaison 1968/69